La región Oriental es una de las cuatro regiones del país de Uganda. Según el censo de Uganda de 2020, la población de la región era de más de 10 millones de habitantes.

Distritos

Referencias 

Regiones de Uganda